Drumstick kann die Bezeichnung sein für:

 Stick (Schlagzeug)
 manchmal als Anhang des Zellkerns von neutrophilen Granulozyten sichtbares Barrkörperchen
 Hähnchenschenkel
 Drumstick (Eismarke), Eismarke der Firma Nestlé